Jivina est un toponyme qui peut désigner :

Jivina, une commune du district de Beroun, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Jivina, une commune du district de Mladá Boleslav, dans la région de Bohême-Centrale.

Homonymie de localités en  Tchéquie